Berthold von Nidda ist der Name folgender Personen:

 Berthold I. (Nidda) (um 1110–1162), Graf von Nidda aus dem Hause Malsburg
 Berthold II. (Nidda) († vor 1205), Nachfolger des Grafen Berthold I. von Nidda